Die All England 1966 im Badminton fanden vom 23. bis zum 26. März 1966 in London statt. Sie waren die 56. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutschen Wolfgang Bochow und Friedhelm Wulff scheiterten im Halbfinale des Herrendoppels.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Resultate Vorrunde
 Resultate Endrunde
 Auslosung

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1966
1966
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena